Il diritto di uccidere – film del 1914 diretto da Amleto Palermi
 Il diritto di uccidere (In a Lonely Place) – film del 1950 diretto da Nicholas Ray
 Il diritto di uccidere (Eye in the Sky) – film del 2015 diretto da Gavin Hood